МРМТ — аббревиатура:
 Марийский радиомеханический техникум — техникум в Йошкар-Оле, Республика Марий Эл, Россия.
 Московский радиомеханический техникум — техникум в Москве, Россия.